Conjugació gramatical, acte de combinar les terminacions o morfemes verbals per a aconseguir una paraula que implique una acció i que tinga un sentit complet
 Conjugació dels verbs regulars, procés en què s'obtenen diferents formes d'un verb i els morfemes gramaticals que intervenen en la flexió, els morfemes flectius
 Conjugació bacteriana, procés de transferència d'un plasmidi entre dues cèl·lules bacterianes
 Conjugació de càrrega, en física de partícules, la conjugació de càrrega és una operació que canvia una partícula per la seva antipartícula
 Classe de conjugació, en matemàtiques, conjunt amb un sol element (singletó) 
 Química:
 Sistema conjugat, sistema d'orbitals p connectats amb electrons deslocalitzats en compostos que alternen enllaços simples i múltiples
 Àcid gras conjugat, àcids grassos poliinsaturats en els quals, com a mínim, un parell de dobles enllaços estan separats per només un enllaç simple, i no estan interromputs per metilè 
 Base conjugada, base química, segons la teoria de Brønsted i Lowry una base és tota substància capaç d'acceptar protons, i un àcid
 Miscel·lània:
 Primera Conjugació, primera cançó del disc Espremedors, del grup valencià La Fúmiga
 Vacuna conjugada, combinen un antigen feble amb un antigen fort com a portador
 Variables conjugades, parells de variables definides matemàticament de tal manera que esdevenen transformades de Fourier duals l'una de l'altra, o d'una manera més general, estan relacionades mitjançant la dualitat de Pontryagin
 Variables conjugades (termodinàmica), l'energia interna d'un sistema s'expressa en termes de parells de variables conjugades tals com temperatura/entropia o pressió/volum. De fet, tots els potencials termodinàmics s'expressen en termes de parells conjugats.